Владимир Левшин:
 Лёвшин, Владимир Артурович (1904—1984) — советский детский писатель и математик.
 Левшин, Владимир Дмитриевич (1834—1887) — губернатор Уфимской, затем Ярославской губерний.
 Лёвшин, Владимир Сергеевич (род. 1983) — российский футболист.